Нико́льское — железнодорожная станция на линии Мичуринск — Грязи Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги.

Располагается в селе Новоникольское Мичуринского района Тамбовской области.

История 
Станция открыта в 1869 году. К северу от станции расположен железнодорожный мост над устьями рек Лесной Воронеж и Польной Воронеж.

Движение поездов 
В настоящее время на станции делают свою остановку пассажирские поезда дальнего следования Москва — Юг, а также пригородные поезда Мичуринск — Воронеж.

Никольское — крупнейшая станция Мичуринского отделения Юго-Восточной железной дороги по отгрузке светлых нефтепродуктов в южные порты Новороссийск и Туапсе на экспорт и по России в железнодорожные цистерны.

Дальнее сообщение

Пригородное сообщение

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов на tutu.ru 
 Расписание пригородных поездов на сайте ЮВЖД
 Сведения на сайте ЮВЖД

Станции Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги
Мичуринский район
Железнодорожные станции и платформы Тамбовской области